Ланіска́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 110 км на захід від Ренна, 40 км на південний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2017 року Ланіска, Перре i Сен-Жельван було об'єднано в новий муніципалітет Бон-Репо-сюр-Блаве.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 362 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 780,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ланіска 
 Ланіска на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ланіска на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор